Variimorda är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Méquignon 1946. Variimorda ingår i familjen tornbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tornbaggar
Variimorda